Powergen steht für
 Power-Gen Europe, eine Technologiemesse für Kraftwerke und Energieversorgung 
 Powergen, ein ehemaliges Energieversorgungsunternehmen aus England, heute E.ON UK